Il doppio del torneo di tennis Gramado Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Santiago González e Bruno Soares che hanno battuto in finale Henrique Mello e Alexandre Simoni 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Santiago González /  Bruno Soares (Campioni)
 Mustafa Ghouse /  Orest Tereščuk (primo turno)

 Bruno Echagaray /  Miguel Gallardo-Valles (primo turno)
 Marcos Daniel /  Iván Miranda (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 2004